Hemelrijk ist der Familienname folgender Personen:

 Emily A. Hemelrijk (* 1953), niederländische Althistorikerin
 Jaap M. Hemelrijk (1925–2018), niederländischer Klassischer Archäologe
 Jan Hemelrijk (1918–2005), niederländischer Mathematiker